The Hitcher ist der Originaltitel folgender Filme:

 Hitcher, der Highway Killer (1986) von Robert Harmon
 The Hitcher (2007) von Dave Meyers